

Patronymie
 Chris Fehn (1972- ) est un percussionniste de Slipknot.
 Gustav Fehn (1892-1945) est un General der Panzertruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Sverre Fehn (1924-2009) est un architecte norvégien.

Homonymie de patronyme